Le nom Ian Watkins est porté par les personnes suivantes :
 Ian Watkins (né en 1962) , un joueur de rugby à XV international gallois ;
 Ian Watkins (né en 1976), un chanteur membre du groupe Steps et acteur gallois ;
 Ian Watkins (né en 1977), un musicien gallois, chanteur du groupe Lostprophets ;
 Ian Watkins (né en 1978), un présentateur radio britannique.

Voir aussi